La  de la Coupe panaméricaine de volley-ball féminin se déroule du 21 juin au  à Colima au Mexique.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Places 11 et 12 

|}

Places 9 et 10 

|}

Places 7 et 8 

|}

Places 5 et 6 

|}

Classement 1-4

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : Nancy Carrillo 

2007
Événement sportif international au Mexique
Compétition de volley-ball au Mexique
Coupe panaméricaine de volley-ball féminin
Sport au Mexique en 2007
Sport en juin 2007